Сергей Владимирович Чекалин (1958) — советский и российский композитор, шансонье.

Биография 
Родился 14 октября 1958 года в Липецкой области.
Получил музыкальное и режиссёрское образование в городе Москве.
В 1987 году окончил музыкальный факультет ГМУ им. Гнесиных. 
С 1988 по 2005 года выпустил восемь альбомов на лейблах Союз, Imige Records, Граммофон, Апрелевка Саунд, ТЭФ Рекордз.
Сергей Чекалин и его творчество пользовались популярностью не только на родине, но в зарубежных странах («Розы-Польша», «Здравствуй, милый» в Германии).
Известный композитор также режиссировал и сочинял музыку для Казанского Театра Юного Зрителя. 
В настоящий момент проживает в г. Королёве.
Шансонье
Авторы песен России
Композиторы России
Электронная музыка